Kongo steht für:
 Kongo (Fluss), Strom in Zentralafrika

Staaten in Afrika:
 Demokratische Republik Kongo (Kongo-Kinshasa), ehemalige belgische Kolonie, südöstlich des Flusses Kongo
 Republik Kongo (Kongo-Brazzaville), ehemalige französische Kolonie, nordwestlich des Flusses Kongo

historisch:
 Königreich Kongo (14. bis 18. Jahrhundert), Bantu-Königreich 
 Volksrepublik Kongo (1969–1991), Vorläufer der heutigen Republik Kongo
 Zaire (1971–1997), Vorläufer der heutigen Demokratischen Republik Kongo
 Portugiesisch-Kongo, Exklave von Angola, ehemalige portugiesische Kolonie, siehe Provinz Cabinda

Werke:
 Kongo (2010), deutscher Fernsehfilm von Peter Keglevic (2010)
 Kongo: Eine Geschichte, historisches Werk von David Van Reybrouck (2010)

Sonstiges:
 Bakongo, Volksgruppe der Mittel-Bantu in Afrika
 Kikongo, Bantu-Sprache
 Kongobecken (auch Kongoregion), Gebiet in Zentralafrika

Kongo ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Kongo (1906–1990), estnischer Maler
 Cheick Kongo (eigentlich Cheick Guillaume Ouedraogo; * 1975), französischer Kampfsportler

Siehe auch:
 Geschichte der Demokratischen Republik Kongo
 Geschichte der Republik Kongo
 Kongō
 Congo